Colin Harrison peut être :
 Colin Harrison (1926-2003), paléontologue britannique ;
 Colin Harrison (1960-), écrivain américain.